Сарычев (Сарычева) — фамилия. Известные носители:

Сарычев 
 
 
 Сарычев, Андрей Карлович (род. 1950) — российский физик.
 Сарычев, Артём Кириллович (род. 1989) — российский самбист.
 Сарычев, Валерий Константинович (род. 1960) — советский и южнокорейский футболист.
 
 Сарычев, Владимир Фёдорович (1859—1924) — генерал-лейтенант по Адмиралтейству, последний командир крейсера «Боярин».
 Сарычев, Гавриил Андреевич (1763—1831) — полный адмирал, полярный исследователь, государственный деятель.
 Сарычев, Геннадий Андреевич (род. 1938) — советский футболист; российский тренер.
 Сарычев, Георгий Иванович (1915—2002) — советский металлург, казахстанский общественный деятель.
 Сарычев, Игорь Владимирович (1976—1999) — Герой Российской Федерации.
 Сарычев, Иона Дмитриевич (1852 — после 1912) — хирург, главный доктор Старо-Екатерининской больницы в Москве (с 1897), председатель Московского хирургического общества (1906—1912).
 Сарычев, Константин Михайлович (1907—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Сарычев, Тимофей (ум. 1643) — сын боярский из Козловского уезда, погиб в битве с татарами и черкесами в верховьях реки Самовец.

Сарычева 
 Сарычева, Людмила Ивановна (1926—2011) — советская и российская учёная в области физики элементарных частиц.
 Сарычева, Татьяна Филипповна (род. 1949) — советская волейболистка.

См. также 
 Сарычевы — дворянский род
 Вулкан Сарычева — действующий стратовулкан на острове Матуа Большой Курильской гряды, назван по имени Г. А. Сарычева
  — остров на Аляске, назван по имени Г. А. Сарычева
 Пролив Сарычева — название пролива в Новогвинейском море на российских морских картах. Назван по имени В. Ф. Сарычева в 1883 году. В других странах он более известен как пролив Оттилиен ().

Примечания